Governo Chirac può riferirsi a due governi della Quinta Repubblica francese guidati da Jacques Chirac:
Governo Chirac I, in carica dal 27 maggio 1974 al 25 agosto 1976;
Governo Chirac II, in carica dal 20 marzo 1986 al 10 maggio 1988.